

Bornstedt – comune nella Sassonia-Anhalt
 Bornstedt – frazione del comune di Hohe Börde nella Sassonia-Anhalt
 Bornstedt – quartiere della città di Potsdam nel Brandeburgo